Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2015/16 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde UBSC Wolfurt.

Vorrunde

Halbfinale 
AS Logistik Mödling – ASV Pressbaum: 4:4, 5:3
Raiffeisen UBSC Wolfurt – BSC 70 Linz: 4:2, 4:4

Finale 
Raiffeisen UBSC Wolfurt – AS Logistik Mödling: 5:3, 3:4, 5:3

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2016
Badminton 2015
Badminton 2016